

Automobile 
 Opel, constructeur automobile allemand.

Musique 
 Opel,  compilation de Syd Barrett.

Patronyme 

 Adam Opel (1837-1895), fondateur de l'entreprise automobile éponyme ;
 Fritz von Opel (1899-1971), ingénieur allemand ;
 Jackie Opel (1938-1970), chanteur jamaïcain ;
 Rikky von Opel (1947-), pilote automobile liechtensteinois.

Autres 
.L'Opelbad (ou bain d'Opel), piscine située à Wiesbaden, en Allemagne.